doba cywilna – okres pomiędzy godziną 00:00 jednego dnia i godziną 00:00 dnia następnego w danej strefie czasowej
 24 godziny (oryg. Trapped) – amerykański film kryminalny z 2002 r.
 24 godziny (oryg. 24) – amerykański serial telewizyjny
 Magazyn 24 godziny – telewizyjny program publicystyczny stacji TVN24
 24 godziny – program informacyjny stacji Nowa TV
 „24 Hours” – singel kanadyjskiej piosenkarki Alexz Johnson
 24H – minialbum południowokoreańskiej grupy Seventeen